Линия 3 (до 8 августа 2002 года — Жемчужная линия) — третья линия Шанхайского метрополитена. Включает в себя 29 станций, из которых 9 используются совместно с линией 4. Первый участок от станции «» до «» был открыт 26 декабря 2000 года. Длина линии составляет 40,23 км. Связывает такие районы Шанхая как Сюйхой, Чаннин, Путо, Цзинъань, Хункоу и Баошань.

Практически вся линия является наземной, за исключением станции «» — единственной подземной на этой линии. На схемах обозначается жёлтым цветом.

История 
Линия 3 проходит по историческому маршруту  (по внутренней кольцевой линии от станции «Шанхайский южный железнодорожный вокзал» до «Шанхайский железнодорожный вокзал» и по  от станции «Улица Баошань» до «Город Цзянвань»).

Строительство линии началось в 1997 году, первый участок от станции «Шанхай Южный» (ныне «Шанхайский южный железнодорожный вокзал») до «Город Цзянвань» был открыт 26 декабря 2000 года. 8 августа 2002 года переименована в «Линию 3».

В январе 2004 года в рамках реконструкции станции «Шанхай Южный» станция была закрыта. Работа станции была возобновлена 15 октября 2005 года.

18 декабря 2006 года линия была расширена в северном направлении на 15 км от станции «Город Цзянвань» до «Улица Северный Цзяньян».

Станции

Подвижной состав

Примечания 

Линии Шанхайского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 2000 году